Según el contexto Piérides puede significar:

Un grupo de personajes de la mitología griega, las Piérides o hijas de Píero;
Sinónimo de las Musas en la mitología griega y la poesía;
Las mariposas piérides, Familia Pieridae (Lepidoptera).